

Film 
 Dolce e crudele (Killing Me Softly) – romanzo di Nicci French del 1999
 Killing Me Softly - Uccidimi dolcemente (Killing Me Softly) – film del 2003 diretto da Chen Kaige

Musica 
 Killing Me Softly – album di Roberta Flack del 1973
 Killing Me Softly – album di Ferrante & Teicher del 1974
 Killing Me Softly – singolo di Al B. Sure! del 1989
 Killing Me Softly with His Song – singolo di Roberta Flack nel 1973